Упли́н () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, округ Лилль, кантон Армантьер. Расположена в 14 км к северо-западу от Лилля и в 5 км от автомагистрали А25. Через территорию коммуны протекает река Лис, являющаяся в этом месте границей Бельгии и Франции.

Население (2017 год) — 7 805 человек.

Достопримечательности 
 Здание мэрии, восстановленное после разрушений в 1930 году
 Церковь Святого Карла конца XIX века, восстановленная после Первой мировой войны
 Церковь Святой Анастасии, реконструированная после Первой мировой войны
 Пивоварня Руссель

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 2,1 %
 промышленность — 7,0 %
 строительство — 4,5 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 54,4 %
 государственные и муниципальные службы — 32,0 %

Уровень безработицы (2017) — 13,0 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Нор — 17,6 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 20 070 (Франция в целом — 21 110, департамент Нор — 19 490).

Демография

Администрация 
Пост мэра Уплина с 2012 года занимает Жан-Франсуа Легран (Jean-François Legrand). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый список был единственным.

Города-побратимы 
  Кирххундем, Германия

См. также 
 Коммуны департамента Нор

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Города Нор — Па-де-Кале
Коммуны департамента Нор